Skibbild kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skibbild (Herning Kommune-Nøvling Sogn) – landsby i Nøvling Sogn (Herning Kommune)
 Skibbild (Herning Kommune-Arnborg Sogn) – bebyggelse, ejerlav i Arnborg Sogn, Herning Kommune
Se også:
 Skibbild Sønderbæk – vandareal i Herning Kommune
 Skibbild Mose – areal i Herning Kommune